Ulf Johan Björkqvist, född 1964, är en svensk handbollsspelare, mittnia.

Björkqvists moderklubb är H 43, men han har även spelat för Lundagård och representerade Lugi HF under turneringen Påskestaevne på Bornholm 1994.

Svenska handbollsspelare
Män
Födda 1964
Levande personer